Stein kan syfta på:

 Stein (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Nederländerna 

 Stein, Limburg, kommun, Limburg, 
 Stein, Zuid-Holland, ort, Zuid-Holland,

Schweiz 

 Stein, Aargau, ort och kommun, 
 Stein, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun, 
 Stein, Sankt Gallen, ort och tidigare kommun, 
 Stein (bergstopp), Graubünden, Surselva,

Slovenien 

 Kamnik, kommunhuvudort,

Tyskland 

 Stein, Bayern, kommun, Bayern 
 Stein, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Stein (Rothaargebirge) – berg, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg, 
 Stein-Bockenheim – kommun, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Stein (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Slovenienförgreningar